

Geografia 
 Oltre  – comune della Croazia

Musica 
 Oltre  – album di Claudio Baglioni del 1990
 Oltre  – EP di Emma Marrone del 2010
 Oltre  – album di Mace del 2022